Pere Domenèch, reialista mallorquí durant la Revolta de les Germanies del 
 Tomàs Serra i Domenèch, capellà d'Alcúdia i del palau de l'emperador Carles V a Castella
 Artur Domènech i Mas (Barcelona, 1878 - 1936), esperantista, llibreter, professor de llatí i sindicalista català
 Casa-fàbrica Domènech